Сте́йси Дра́гила (); настоящее имя — Сте́йси Рени́ Ми́кельсен (; , Оберн, США) — американская легкоатлетка. Олимпийская чемпионка 2000 года в и трёхкратная чемпионка мира в прыжке с шестом.

Ссылки 
 
 Профиль на USA Track & Field

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Прыгуны с шестом США
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Выпускники Университета штата Айдахо